Pantucek, Pantuček oder Pantůček  ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Pantucek (1887–1961), Wiener Kommunalpolitiker
 Peter Pantuček-Eisenbacher (* 1953), österreichischer Diplomsozialarbeiter, Soziologe, Supervisor und Hochschullehrer 
 Zbyšek Pantůček (* 1967), tschechischer Schauspieler, Synchronsprecher und Musiker
 Zbyšek Pantůček (Sänger) (1938–1992), tschechischer Sänger  
 Svetozár Pantůček (1931–2000), tschechischer Orientalist
 Vlastimil Pantůček (1923–1995), tschechischer Dramatiker